Хохутла има више значења:

 Општина Хохутла (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Хохутла (Хохутла, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику